Сезон 1999/00 стал для «Боруссии» 24-м в чемпионате Германии и 90-м со дня основания клуба. После того, как главный тренер Михаэль Скиббе смог поднять команду в верхние части таблицы, руководство решило доверить ему руководить командой на следующий сезон. Был обновлен состав, был приобретен ряд игроков на каждую позицию. Однако что-то пошло не так. Команда показывала ужасную игру, и в феврале тренер был уволен после того, как одержал лишь одну победу в 10-ти матчах. На его место был назначен Бернд Краусс, но и он был уволен в апреле.Он не одержал ни одной победы. Третьим тренером за сезон стал Удо Латтек. В итоге, команда зацепилась за 11-е место и снова не попала в еврокубки.

Невзрачными были и выступления в Европе. В Лиге чемпионов команда заняла 3-е место и не смогла выйти из не сложной группы с Русенборгом, Фейеноордом и Боавиштой, но попала в Кубок УЕФА. Однако и там вылетела от Галатасарая в 4-м раунде.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

27.450.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

4.700.000

Зима 

0

Общие убытки:27.450.000

Общая прибыль:4.700.000

Разница:22.750.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 Обладатель кубка Германии — «Бавария», по итогам чемпионата квалифицировалась в Лигу чемпионов, а «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как финалист кубка.
2 С «Айнтрахта» было снято 2 очка из-за нарушения лицензирования.

Кубок Германии

3-й раунд

Кубок лиги

Промежуточный этап

1/2 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Кубок УЕФА

3-й раунд

4-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1999/2000